Kudlow ist der Familienname folgender Personen:

 Larry Kudlow (* 1947), US-amerikanischer Fernsehmoderator und Director of the National Economic Council
 Steve Kudlow (* 1956), kanadischer Schauspieler und Musiker